La finale de la Coupe UEFA 1978-1979 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Stadion Crvena zvezda de Belgrade, en Yougoslavie, et au Rheinstadion de Düsseldorf, en Allemagne de l'Ouest.

Elle oppose l'équipe yougoslave de l'Étoile rouge de Belgrade aux Allemands du Borussia Mönchengladbach. Au terme des deux rencontres, les Mönchengladbachois l'emportent sur le score de 2 buts à 1 (1-1 à l'aller, 1-0 au retour), ce qui constitue leur deuxième sacre dans la compétition après 1975.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1978-1979
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1978-1979

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1978-1979

Notes et références 

1978-1979
Événement sportif international en Yougoslavie
Événement sportif international en Allemagne
Événement sportif à Belgrade
Événement sportif à Düsseldorf
Face-à-face du Borussia Mönchengladbach
Face-à-face du FK Étoile rouge de Belgrade
Football en 1979
Sport en Allemagne en 1979
Sport en Yougoslavie en 1979
Sport en mai 1979